Saint-Marcouf bezeichnet folgende Orte in Frankreich:
 Îles Saint-Marcouf, eine Inselgruppe in der Seine-Bucht

Gemeinden in der Region Normandie:
 Saint-Marcouf (Calvados), Département Calvados
 Saint-Marcouf (Manche), Département Manche